Буцхрикидзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Буцхрикидзе, Вахтанг (род. 1970) — грузинский банкир.
 Буцхрикидзе, Отар Владимирович (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.
 Буцхрикидзе, Платон Тарасович (1903 — ?) — Герой Социалистического Труда.